Вязигин — русская фамилия; имеет женскую форму Вязигина.

Известные носители  
 Вязигин, Алексей Юрьевич (род. 1975) — российский пловец в ластах, мастер спорта России международного класса.
 Вязигин, Андрей Сергеевич (1867—1919) — русский историк, профессор Харьковского университета, член III Государственной думы от Харьковской губернии.